Henrik Moisander (1985), Fins voetbaldoelman
Niklas Moisander (1985), Fins voetballer